

Бриджер — місто, штат Монтана
 Бриджер — переписна місцевість в окрузі Ґаллатін, штат Монтана